Abbaye La Joie Notre-Dame était la marque commerciale d’un fromage du Morbihan qui était produit par la communauté de l'abbaye du même nom.

Description 
C'était un fromage au lait cru à pâte pressée mi-dure non cuite, à croûte lavée. Fabriqué à partir de lait cru de vache, il se présentait sous une forme circulaire de  de diamètre,  d’épaisseur pour un poids de  environ ; il comporte 50 % de matière grasse. Il existait aussi en petits formats. L'affinage durait environ cinq semaines et conduit à une saveur douce. 

Cette communauté monastique continue son activité agricole de production de lait de vache mais ne le transforme plus en fromage depuis 1994.

Notes et références 

Marque disparue de fromage en France
Fromage fermier
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage à pâte pressée non cuite
Fromage du Morbihan